Hadia steht für

 Hadia, einen weiblichen Vornamen
 Hadia Medical, eine Hilfsorganisation

Hadia ist der Familienname folgender Personen:
 Mohammed Hadia († 2012), libyscher General

Siehe auch:
 Hadiyya